Kırkkuyu (Diyarbakır), dorp in Turkije
 Kırkkuyu (Konya), dorp in Turkije
 Kırkkuyu (Mardin), stad in Turkije
 Kırkkuyu (Şırnak), stad in Turkije